Echarri (en euskera Etxarri) hace referencia a varios artículos:

Localidades

En Navarra, España 
 Echarri, localidad y municipio.
 Echarri-Aranaz, localidad y municipio.
 Echarri (Larráun), localidad y concejo del municipio y valle de Larráun.

En Francia 
 Etcharry, en la región de Aquitania.